Руйву () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Руйву, Катарина (род. 1971) — португальский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.
 Руйву, Мариу (1927—2017) — португальский учёный-океанолог и государственный деятель, министр иностранных дел Португальской республики в 1975 году. См. также 
 Пику-Руйву — вершина, расположенная на острове Мадейра.